125 может означать:
 125 — натуральное число между 124 и 126.
 125 год — невисокосный год григорианского календаря.

Автомобили 
 Fiat 125 — автомобиль малого-среднего класса, представленный Фиатом в 1967 году.
 Polski Fiat 125p — упрощённая версия итальянского Fiat 125, выпускавшаяся в Польше.
 Ferrari 125 F1 — первый гоночный автомобиль с открытыми колёсами команды Scuderia Ferrari, выступавший в чемпионате мира Формулы-1.